Urgel (metrostation), metrostation in Madrid
Achternaam
Cristina Urgel, Spaans actrice (1979–)
Helena Urgel, Belgisch actrice 
Louis Urgel, Frans componist (1857–1942)

Zie ook 
 Urgell, doorverwijspagina